José Feliciano peut faire référence à :

Patronyme 
 José Feliciano est un chanteur et guitariste portoricain (1945-).
 Feliciano Ama, né José Feliciano de Jesús Ama Trampa, était un leader paysan au Salvador (1881-1932).
 , né José Feliciano Loureiro Soares, est un footballeur portugais (1976-).

Musique 

 José Feliciano, renommé , un album de José Feliciano sorti en 1970,
 José Feliciano, un album de José Feliciano sorti en 1980.

Voir aussi 

 Département de San José de Feliciano, département de la province d'Entre Ríos en Argentine.
 San José de Feliciano, le chef-lieu de ce département.